Turton kan som auktorsförkortning betyda:

 William Turton
 William Harry Turton

Robotskapade auktorsförkortningar